Майкрософт Рус — российское представительство компании Microsoft. Основные функции компании — продвижение программного обеспечения Microsoft, внедрение и локализация продуктов, разработанных корпорацией, развитие партнёрской сети по продаже услуг и продуктов.

4 марта 2022 года Microsoft приостановил продажи новых продуктов и предоставление услуг в России. 23 июня президент компании Брэд Смит заявил, что Microsoft будет сокращать бизнес в РФ до тех пор, пока от него ничего не останется.

О компании 
В России и СНГ корпорация Microsoft действовала с 1992 по 2022 года. 

Головной офис компании находился в городе Москва. 

Предоставление лицензий на использование ПО Microsoft в России и СНГ осуществляла компания Microsoft Ireland Operations Limited.

Ключевые фигуры 
15 марта 2019 года на должность президента Майкрософт Рус вступила Кристина Тихонова. В июне 2017 года президентом российского Microsoft был назначен бывший глава польского офиса Томаш Боченек.
1 июля 2014 году руководителем Microsoft в России был назначен Павел Бетсис, ранее занимавший должность главы по бизнес-стратегиям Microsoft в Центральной и Восточной Европе. Он сменил на этом посту Николая Прянишникова (на посту президента с 1 января 2009 года), который перешёл в офис компании в Центральной и Восточной Европе на пост вице-президента по развитию бизнеса. C 2004 по 2007 год президентом Microsoft в России и СНГ являлась Ольга Дергунова. В 1992 году генеральным директором российского филиала назначен Роберт Клаф (Robert Clough).

Примечания

Ссылки 
 Microsoft Россия
 Совет директоров «Майкрософт Рус»

Подразделения Microsoft